Ескорт (від фр. escorte, італ. scorta) — супровід будь-якого виду, багатозначний термін.

Деякі види ескорту 
 Почесний ескорт — складається з групи мотоциклістів, призначений для супроводу офіційних іноземних делегацій
 Морський ескорт — спеціально виділені бойові кораблі для охорони (ескортування) кораблів і суден.
 Повітряний ескорт призначається зазвичай з винищувачів для супроводу авіатранспорту і літаків командування та вищого керівництва.
 Ритуальний ескорт — призначається для супроводу траурної процесії в ході ритуалу поховання військовослужбовців та державних діячів.
 Ескорт-послуги — супровід клієнта особами протилежної статі на зустрічах, відпочинку для формування клієнту відповідного іміджу. Здебільшого трактується як вид прихованої проституції.

Див. також 
 Ескортний авіаносець
 Тілоохоронець
 Конвой
 Дніпро (мотоцикл)

Примітки

Джерела та посилання 
 Академічний тлумачний словник (1970—1980) 

Багатозначні терміни